Robaia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Robaia (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Robaia (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Robaia (Gattung), eine Gattung der Mondmuscheln (Lucinidae)